Хосе Флорес има више значења:

 Хосе Флорес, Панадерија (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хосе Флорес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику